Kurt Meurer ist der Name folgender Personen:

* Kurt Meurer (Buchhändler) (1901–1991), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Kurt Erich Meurer (1891–1962), deutscher Lyriker und Übersetzer